

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Piskornia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pokrzywnica
 Piskornia – część wsi Pawłowo w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Jutrosin